Рэ́нда Хейнс (, р. 20 февраля 1945, Лос-Анджелес) — американский кинорежиссёр.

Деятельность 
Рэнда Хейнс наиболее известна как режиссёр высоко оценённой критиками кинокартины «Дети меньшего бога» (1986), где главные роли исполнили Уильям Хёрт и Марли Мэтлин. Хейнс за этот фильм была удостоена в том числе премии Американской гильдии кинорежиссёров за лучшую режиссуру — Художественный фильм и Серебряного медведя Берлинского кинофестиваля. Также она была номинирована на премию Гильдии и Эмми в 1984 году за фильм «Кое-что про Амелию».

Работы 
 The Jilting of Granny Weatherall (телесериал, экранизированный по одноимённому роману 1930 г. Кэтрин Портер) (1980)
 Улица Синего Холма или Блюз Хилл-стрит (телесериал)
 Тихая пристань (телесериал)
 Кое-что про Амелию (1984)
 Дети меньшего бога (1986)
 Байки из склепа 2 сезон 11 серия (1990)
 Доктор (1991)
 Я боролся с Эрнестом Хемингуэем (1993)
 Потанцуй со мной (1998)
 Аутсайдер (2002)
 История Рона Кларка (2006)

Примечания

Ссылки 
 

Кинорежиссёры США
Режиссёры телевидения США
Женщины-режиссёры США
Лауреаты премии «Серебряный медведь»